Санта-Ріта-ду-Сапукаї (мікрорегіон)
 Санта-Ріта-ду-Сапукаї () — муніципалітет в Бразилії.